Gorgona (Italië), een Italiaans eiland
 Gorgona (Colombia), een Colombiaans eiland
 Een andere naam voor Algol (ster)